amusement
TLC (band), muziekgroep uit Georgia (Verenigde Staten) 
TLC (televisiezender), The Learning Channel: kabeltelevisienetwerk in de VS en Canada dat ook in Europa uitzendt
sport
Tables, Ladders and Chairs match, type worstelen
TLC: Tables, Ladders & Chairs, professioneel worstelevenement gebaseerd op Tables, Ladders and Chairs match
wetenschap
Dunnelaagchromatografie (Thin Layer Chromatography)